Sfântul Chiril (Ciril) se poate referi la:
Chiril de Alexandria,
Sfântul Chiril de Salonic (fratele Sfântului Metodiu),
Chiril de Ierusalim.